Doppelfaller steht als Eindeutschung für:

 den Daktylus, nach einem Vorschlag von Ivo Braak
 im 19. Jahrhundert gelegentlich für den Ditrochäus